Појам Ана Порфирогенита може да се односи на:
 Ана Порфирогенита (супруга Владимира I),
 Ана Комнина,